

Littérature 

 Prodige, roman de Nancy Huston (1999).

Télévision 
 Au pluriel, Prodiges est le nom d'un concours de musique classique télévisé français.

Voir aussi
 , prodige en anglais.